Canal 24 Horas (Каналь вэйнтикуатро орас, Канал 24 часа) — испанский общественный информационный телеканал. Входит в RTVE.

История 
Канал начал вещание 15 сентября 1997 года в 14.00, используя спутниковую связь.

Программы 
Эфирная сетка разбита на получасовые новостные блоки, затрагивающие международную тематику, события и общественные явления в Испании, культуру, экономику, спорт. Завершаются же блоки метеопрогнозом.

Ссылки 
 Официальный сайт

RTVE
Общественные телеканалы Испании
Общественные телеканалы на испанском языке
Общественные информационные телеканалы
Общественные телеканалы по алфавиту